Ховальд:

Топоним 
 Ховальд — коммуна в Германии.
 Ховальд — лес в Германии.
 Ховальд - город в  Люксембурге.

Фамилия 
 Ховальд, Карол (род. 1993) — швейцарская кёрлингистка.